Makláry ist der Name folgender Personen:

 Ilona Makláry-Buzek (* 1945), ungarische Volleyballspielerin
 János Makláry (1907–1980), ungarischer Schauspieler
 László Makláry (* 1950), ungarischer Dirigent
 Károly Makláry (1876–1938), Bischof der Reformierten Kirche in Ungarn
 Zoltán Makláry (1896–1978), ungarischer Schauspieler